А́ури () — топоним в Латвии:

 Аури — населённый пункт в Аурской волости Добельского края.
 Аури — остановочный пункт на железнодорожной линии Глуда — Реньге.